Святой Михаил:

 Святой Михаил (Святой Архангел Михаил) — главный архангел, являющийся одним из самых почитаемых архангелов в таких религиях, как христианство, иудаизм и ислам.
 «Святой Михаил» — парусный 74-пушечный линейный корабль русского флота.

 См. также
 Михаил Благиевский — святой Русской Православной Церкви.
 Михаил Малеин — православный святой.